el nombre Daniel Clark puede referirse a las siguientes personas:
Daniel Clark, actor estadounidense-canadiense;
Daniel Clark, jugador de baloncesto británico;
Daniel Clark, ciclista australiano (conocido como Danny Clark).